Самый северный город с населением более 20 000 человек — Дудинка. Самый северный город с населением более 100 000 человек — Норильск; город с населением более 1 миллиона — Санкт-Петербург. Самая северная агломерация с населением более 10 миллионов — Москва. Самая северная столица суверенного государства — Рейкьявик, столица Исландии. Самый крупный город за Полярным кругом — Мурманск. Он же является самым северным административным центром субъекта Российской Федерации. Самым северным поселением в России, имеющим официальный статус города, является Певек.

Далее в этой статье приведён (неполный) список самых северных поселений в мире.

Поселения 
В этом списке указаны обжитые поселения, находящиеся наиболее близко к Северному полюсу, упорядоченные по расстоянию до него (с округлением до 5 км). Здесь слово «поселение» употреблено в широком смысле (города, объединения, исследовательские станции и т. д.). В этот список включены лишь поселения севернее 70-й широты. В графе «Население» приводится, если иное не указано, численность постоянного населения (хотя численность временного населения в некоторых случаях может быть больше).

Крупные города 
В этом списке указаны города с населением более 50 000 жителей, расположенные за Северным полярным кругом.

В таблице указаны координаты центров городов, однако район Норильска Талнах расположен севернее Тромсё.

См. также 
 Список арктических полярных станций

Примечания 

Арктика
Экстремальные точки Земли
Списки населённых пунктов